Jean Borel ist der Name folgender Personen:

* Jean Borel (Mediziner) (1684–1747), deutsch-französischer Mediziner, Physiker und Hochschullehrer 
 Jean Borel (Esperantist) (1868–1946), Schweizer Esperantist
 Jean-François Borel (* 1933), belgischer Mikrobiologe und Immunologe
 Jean-Louis Borel (1819–1884), französischer General und Politiker

Siehe auch:
 Johannes Buteo (auch Jean Borrel; um 1492–1564/1572), französischer Mathematiker